Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Дженніфер Капріаті.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–4, 3–6, 8–6. Після поділу перших двох сетів Сабатіні двічі подавала на титул і була за два очки від своєї другої перемоги на турнірах Великого шолома, але потім Граф відігралась і виграла свій третій Вімблдон. Для Сабатіні ж то було третє і останнє потрапляння до фіналу турнірів Великого шолома.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Яна Новотна (2 коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (4 коло)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Гелена Сукова (1 коло)
  Наталі Тозья (4 коло)
  Наташа Звєрєва (2 коло)
  Анке Губер (4 коло)
  Емі Фрейзер (4 коло)
  Сандра Чеккіні (1 коло)
  Юдіт Візнер (4 коло)

Спочатку першою сіяною була Моніка Селеш, але вона знялась через травму до формування турнірної сітки. Всі початкові сіяні з 2-ї по 15-ту пересунулись на один рядок вгору і 16-та додалась.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір